Отряд «Дельта»:

 Отряд «Дельта» — американский художественный фильм 1986 года.
 Отряд «Дельта» 2 — американский художественный фильм 1990 года.